Magyarország
Magyar Állam, fővárosi egyházpolitikai napilap (1868–1908)